Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1991/92 war die 46. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren die Amateurmannschaft des 1. FC Köln nach 13 Jahren und der Bonner SC nach sechs Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die beiden Aufsteiger SV Baesweiler 09 (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) und FC Pesch (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde zum vierten Mal die Amateurmannschaft des 1. FC Köln, die damit ebenso wie der Bonner SC nach einer Saison wieder in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der GFC Düren 09 verließ die Verbandsliga nach sechs Spielzeiten wieder, die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen zwölf Jahre nach ihrem Aufstieg und die SSG 09 Bergisch Gladbach ebenfalls nach sechs Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1991
Fußballsaison 1991/92